Carlos Gómez puede hacer referencia a:

Carlos Gómez (1962-), actor estadounidense;
Carlos Gómez (1913-2009), actor paraguayo;
Carlos Gómez Astudillo (1992-), futbolista chileno;
Carlos Gómez Barrera (1918-1996), músico y político mexicano;
Carlos Gómez Botero (1919-2009), historiador colombiano;
Carlos Gómez Carrera (1907-1940), caricaturista español;
Carlos Gómez Casillas (1952-2017), futbolista mexicano;
Carlos Gómez Gavazzo (1904-1987), arquitecto y urbanista uruguayo;
Carlos Gómez Sánchez (1923-???), futbolista y entrenador peruano;
Carlos Gómez Laynes (1955-), futbolista y entrenador peruano e hijo del anterior mencionado;
Carlos Gómez Urrutia (1997-), futbolista peruano e hijo del anterior mencionado;
 Carlos Gómez (1964), historietista argentino; 
Carlos Gómez (1985-), beisbolista dominicano;
Carlos Gómez-Centurión Jiménez, historiador del siglo XX;
Carlos Gómez, (1994-) futbolista español.